Élisabeth de Bourgogne ou Élisabeth de Nevers (1439 - ) est une noble française, héritière du comté de Nevers et duchesse de Clèves par son mariage avec le duc Jean I.

Biographie 
Elle est la fille aînée de Jean de Bourgogne (1415-1491), comte de Nevers et de Rethel, et de sa première épouse Jacqueline d'Ailly (morte en 1470). Son frère Philippe meurt à l'âge de cinq ans et, son père n'ayant pas d'autre fils légitime, il la désigne comme l'héritière du comté de Nevers.

Le , elle épouse à Bruges son petit-cousin le duc Jean I de Clèves. Après celui de Marie de Bourgogne avec Adolphe I de Clèves (père et mère de Jean I), c'est le deuxième mariage entre les maisons de Bourgogne et de La Marck. Son mari lui confie le gouvernement du duché de Clèves lorsqu'il se rend à Gueldre pour apporter son soutien à Maximilien de Habsbourg (marié à la duchesse Marie de Bourgogne), qui revendique le duché après la mort sans descendance d'Adolphe d'Egmont.

Elle meurt avant son père, le . Sa tombe, où elle repose aux côtés de son mari (mort en 1481), est recouverte de plaques de cuivre gravées et dorées. La plaque supérieure, commandée par Charles d'Egmont, représente les deux défunts. Ses droits sur le comté de Nevers passent à son fils Engilbert, qui fonde la lignée de Clèves-Nevers.

Descendance 
Élisabeth et son mari Jean Ier de Clèves ont eu six enfants :
 Jean II (1458-1521), duc de Clèves, successeur de son père en 1481
 Adolphe (1461-1525), entré dans les ordres
 Engilbert (1462-1526), comte de Nevers,  successeur en 1491 de son grand-père le comte Jean.
 Dietrich (né en 1464)
 Marie (1465-1513)
 Philippe (1467-1505), évêque de Nevers, d'Amiens et d'Autun.

Ascendance

Notes et références 

 

Naissance en 1439
Décès en juin 1483
Personnalité féminine du XVe siècle
Elisabeth
Naissance à Nevers
Princesse de sang royal française
Duchesse de Clèves